Kristoff (Disney) - Disneypersonage
 Kristoff Verbist - soap-personage

 Alexander Kristoff - Noors wielrenner
 Kristoff St. John - Amerikaans acteur
 Kristoff Clerckx - Belgisch acteur